Americas Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2008.

Group I
Venue: Club Deportivo El Rodeo, Medellín, Колумбія (outdoor clay)
Date: 30 січня – 2 лютого

The seven teams were divided into two pools, one pool of four teams and one of three. The top team of each pool played against one other to decide which nation progresses to the Світова група II Play-offs. The four nations coming third in each pool then played-off to determine which team would join the fourth-placed team from the four-team pool in being relegated down to Group II for 2009.

Pools

Play-offs

  advanced to 2008 World Group II Play-offs.
  and  was relegated to Group II for 2009.

Group II
Venue: Country Club Cochabamba, Cochabamba, Bolivia (outdoor clay)
Date: 23–26 квітня

The thirteen teams were divided into three pools of three teams and one pool of four. The top teams of each pool played-off against one other to decide which two nations progress to the Group I.

Pools

Play-offs

  and  advanced to Group I for 2009.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Бразилія 
 Fed Cup Profile, Чилі 
 Fed Cup Profile, Paraguay 
 Fed Cup Profile, Puerto Rico 
 Fed Cup Profile, Trinidad and Tobago 
 Fed Cup Profile, Dominican Republic 
 Fed Cup Profile, Колумбія 
 Fed Cup Profile, Honduras 
 Fed Cup Profile, Bermuda 
 Fed Cup Profile, Канада 
 Fed Cup Profile, Bolivia 
 Fed Cup Profile, Panama 
 Fed Cup Profile, Paraguay 
 Fed Cup Profile, Bolivia 
 Fed Cup Profile, Venezuela

Посилання 
 Fed Cup website 

 
Америка
Спорт у Болівії